Премьер-Лига Боснии и Герцеговины по футболу 2000/2001 годов () — первый сезон чемпионата Боснии и Герцеговины с момента его основания. В турнире участвовали 22 команды, чемпионом во второй раз в истории стал «Железничар». Чемпионат стартовал 5 августа 2000 года и завершился 13 июня 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат на сайте www.rsssf.com

2001/2002
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
2000 год в Боснии и Герцеговине
2001 год в Боснии и Герцеговине
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001